Church Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Church Peak (Alaska)	
 Church Peak (Nevada)	
 Church Peak (Nolan County, Texas)	
 Church Peak (Scurry County, Texas)